GUE kan syfta på:

GUE – en politisk grupp i Europaparlamentet, se Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
GUE – en dykutbildningsorganisation, se Global Underwater Explorers